Urladdning kan syfta på

Elektrostatisk urladdning – ett plötsligt flöde av elektricitet mellan två föremål
Urladdning (1952) – en amerikansk film 
Urladdning (1969) – en amerikansk film
Urladdning (1995) – en svensk film